Salade es ensalada en francés. Concretamente, puede referirse a:
 Salade niçoise, ensalada nizarda (de Niza);
 Salade landaise, ensalada landesa (de las Landas).

También puede referirse a:
 Salade o sallet, un casco de guerra del siglo XV; o
 Salade, película de Ghil Anis de 2005.